Marek Witkowski – profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki m.in. Politechniki Warszawskiej
 Marek Witkowski (ur. 1974) – polski kajakarz, brązowy medalista olimpijski z Sydney